Uralerpeton tverdochlebovae — вид вымерших рептилиоморф из семейства хрониозухид, ископаемые остатки которых обнаружены в верхнепермских отложениях (вязниковская фауна, вятский ярус,  назад) Владимирской, Нижегородской и Оренбургской областей России. Типовой и единственный вид рода Uralerpeton. Видовое название дано в честь доктора геолого-минеральных наук, внс В. П. Твердохлебова.

Описание 
Крупный хрониозухид, реконструированная длина черепа от 25-35 см до 55 см. Туловищные щитки узкого типа (длина крыльев щитка превышает их ширину). Дорсальная поверхность щитков орнаментирована ячеистой скульптурой.

Отличается от Chroniosuchus, Jarilinus и Chroniosaurus большими размерами, узкими крыльями туловищных щитков, слиянием щитков с позвоночным нервным столбом. От Chroniosaurus и Jarilinus также отличается ячеистым дермальным скульптированием щитков.

Голотип ПИН, № 1100/8, туловищный щиток спинного панциря; Владимирская область, Вязники-2, колл. ПИН, № 1100; Нижегородская обл., Пурлы, колл. ПИН, № 1538; Архангельская область, колл. ПИН, № 4650; верхнетатарский подъярус, вятский горизонт.

Примечания

Литература 
 
 

Хрониозухии
†
Рептилиоморфы пермского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из пермских отложений России
Фоссилии, описанные в 1998 году